Il singolare del torneo di tennis Caversham International Tennis Tournament 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adrian Mannarino che ha battuto in finale Andreas Beck 7-64, 7-64.

Teste di serie 

 Chris Guccione (semifinali)
 Andreas Beck (finale)
 Simon Greul (primo turno)
 Joseph Sirianni (primo turno)

 Adrian Mannarino (Campione)
 David Guez (secondo turno)
 Alex Bogdanović (primo turno)
 Björn Rehnquist (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caversham International Tennis Tournament 2008